Diese Liste der Arcade-Archives-Spiele enthält diejenigen Arcade-Spiele und Neo-Geo-Spiele, die von Hamster Corporation emuliert und für verschiedene Konsolen sowie für Microsoft Windows veröffentlicht wurden.

Arcade-Archives-Serie 
Unter dem Titel Arcade Archives veröffentlicht Hamster Corporation Arcade-Spiele für verschiedene Konsolen sowie für Microsoft Windows.

ACA-NEOGEO-Serie 
Unter dem Titel ACA NEOGEO veröffentlicht Hamster Corporation Neo-Geo-Spiele für verschiedene Konsolen sowie für Microsoft Windows.

Weblinks 
 Offizielle Website von Arcade Archives

Arcade-Archives-Spiele